Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Ismail El Shafei che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Kim Warwick 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)

 Carlos Kirmayr /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1980